Der Sohn steht für:

 einen belgisch-französischen Film, siehe Der Sohn (Film)
 ein Drama von Walter Hasenclever, siehe Der Sohn (Drama)
 einen deutschen Fernsehfilm, siehe Der Sohn (2017)
 einen Roman von Wolfgang Joho, siehe Der Sohn (Roman)
 eine Erzählung von Arthur Schnitzler aus dem Jahr 1892, siehe Der Sohn (Schnitzler)
 ein Gedicht von Rainer Maria Rilke
Siehe auch:
 Der einzige Sohn
 The Son